Cassano ist der Name folgender italienischer Orte:
 Cassano all’Ionio in der Provincia di Cosenza
 Cassano d’Adda in der Provinz Mailand 
 Cassano delle Murge in der Provinz Bari
 Cassano Irpino in der Provinz Avellino
 Cassano Magnago in der Provinz Varese
 Cassano Spinola in der Provinz Alessandria
 Cassano Valcuvia in der Provinz Varese

Cassano ist der Familienname folgender Personen: 
 Antonio Cassano (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Eleonora Cassano (* 1965), argentinische Balletttänzerin
 Mario Cassano (* 1983), italienischer Fußballtorhüter
 Riccardo Cassano (1885–1953), italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Cazzano
 Albese con Cassano